Lago Buffalo (Alberta) - um lago na província canadense de Alberta
 Buffalo Lake (Minnesota) - uma cidade localizada no estado americano de Minnesota

Desambiguações de topônimos